

Осиновська сільська рада — сільське поселення, Бірський район, Башкортостан
 Осиновська сільська рада — сільське поселення, Каргапольський район, Курганська область

ru:Осиновский сельсовет